William Hobby puede referirse a:

 William M. Hobby, Jr. (1899-1942), oficial de la Armada de los Estados Unidos muerto en combate durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que se nombró un buque de la Armada de los Estados Unidos.
 William Pettus Hobby, Sr. (1878-1964), editor y político estadounidense
 William Pettus Hobby, Jr. (nacido en 1932), su hijo, editor y político estadounidense